Science peut faire référence à :

 La science, l'ensemble des connaissances et d'études d'une valeur universelle, caractérisées par un objet et une méthode déterminés, et fondées sur des relations objectives vérifiables.
 La Science, dans un contexte plus large, peut faire référence à l'Université en tant qu'institution de haut savoir.

Publications 
 Science (1880- ), revue scientifique américaine ;
 Science et Vie (1913- ), magazine mensuel de vulgarisation scientifique français ;
 Sciences et Avenir (1947- ), magazine mensuel de vulgarisation scientifique français ;
 Pour la Science (1977- ), magazine mensuel d'information scientifique français ;
Science (1979-1986), magazine de vulgarisation scientifique américain ;
Science magazine (2005- ), magazine de vulgarisation scientifique publié par Lafont presse ;
 Québec Science (1963- ), magazine de vulgarisation scientifique québécois.

Télévision 
 Science, mondialement connu sous le nom de Discovery Science, est une chaîne de télévision américaine appartenant à Discovery Communications.

Musique 
 S.C.I.E.N.C.E., un album du groupe alternatif américain Incubus

Voir aussi